Denumirea de Peterd se poate referi la una din următoarele localități din Ungaria:
 Peterd, sat în județul Baranya;
 Peterd (în ), sat în județul Hajdú-Bihar.